Хјум има више значења:
 Хјум
 Хјум (Илиноис)
 Хјум (Мисури)